Зона де Гранхас има више значења:

 Зона де Гранхас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Зона де Гранхас, Гранхас Мика (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику